Làfria (en grec antic Λάφρια) era un festival anual que se celebrava a Patres a Acaia en honor d'Àrtemis Làfria. El culte a aquesta deïtat es va introduir a Patres en temps d'August.

Pausànies descriu la manera de com se celebrava el festival. Quan s'acostava la data de la festa, es col·locaven en cercle a l'entorn de l'altar de la deïtat, trossos grans de fusta verda d'uns setze metres de longitud formant una barrera, i llenya seca a l'altar, i construïen una mena d'esgraons que conduïen a l'altar recoberts amb una capa lleugera de terra. Al primer dia del festival una processó anava al temple d'Àrtemis i al final de tot entrava una jove que feia de sacerdotessa per l'ocasió, pujada en un carruatge que estiraven cérvols. Al segon dia es feien nombrosos sacrificis oferts per l'estat i pels particulars. Les víctimes eren ocells, senglars, cérvols i de vegades llops i ossos i també els animals domèstics vells. Totes les víctimes eren llençades a l'altar vives, i llavors s'encenien les fustes o llenya seca. Els animals fugien embogits i encesos miraven de fugir, però eren aturats per la fusta verda col·locada a l'entorn que no prenia i no els deixava passar. Tornaven a agafar als animals i els llençaven altre cop a les flames. Els habitants de Patres no recordaven que en cap ocasió alguna persona hagués resultat ferida.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Antiga Patres
Àrtemis